Il termine trattato di Spira si riferisce ad uno dei "trattati" (o pace di Spira) che hanno avuto luogo nella città di Speyer (Spira), ora in Germania: 

trattato di Spira (1209) siglato da Ottone IV di Brunswick
trattato di Spira (1544), o la pace di Spira tra il re Cristiano III di Danimarca e il Sacro Romano Impero di Carlo V
trattato di Spira (1570) col quale il Re John II Sigismund Zápolya d'Ungheria abdica dal trono d'Ungheria in favore dell'imperatore del Sacro Romano Impero Massimiliano II. Giovanni II d'Ungheria divenne così principe di Transilvania.

Normalmente i trattati venivano confermati durante la contestuale o successiva Dieta di Spira.

Pagine correlate 
Dieta di Spira